Пятс () — эстонская фамилия, в переводе на русский язык — буханка, топтыгин.

Известные носители 
 Пятс, Константин Яковлевич (1874—1956) — первый президент Эстонии.
 Пятс, Рихо Эдуардович (до 1934 года Рихард Пятс; 1899—1977) — эстонский композитор, руководитель хора, музыкальный журналист и педагог.
 Пятс, Маде (урождённая Якобсон; 1896—1953) — его жена, певица и музыкальный педагог.